Liga Profesional de Primera División 1950 var den 48:e säsongen av Uruguays högstaliga i fotboll, och 19:e säsongen som ligan spelades på professionell nivå. Ligan spelades som ett seriespel där samtliga lag mötte varandra vid två tillfällen. Totalt spelades 90 matcher med 322 gjorda mål.

Nacional vann sin 21:a titel som uruguayanska mästare.

Deltagande lag 
10 lag deltog i mästerskapet, samtliga från Montevideo.

Resultat

Kvalspel

Källor 
 

1950
1950 i Uruguay
Fotbollssäsongen 1950